Мисс Интернешнл 1992 () — 32-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 18 октября 1992 года в Нагасаки (Япония), который выиграла Кирстен Дэвидсон из Австралии.

Награды

Специальные награды 
 Мисс Дружба: , Томоко Нисики
 Мисс Фотогеничность: , Сьюзан Элизабет Шау
 Мисс Национальный костюм: , Лина Мария Марин Диас
  Даянара Торрес победила на конкурсе Мисс Вселенная 1993.

Участницы 

  — Гизелла Манида Демарчи
  — Кирстен Дэвидсон
  — Карин Фридл (Universe & Europe 92)
  — Вероника Жаклин Де Рой
  — Ана Паоло Рока Меркадо
  — Синтия де Кунто Морейро
  — Лара Корвен Торнтон
  — Лина Мария Марин Диас
  — Марисол Сото Аларкон (World 92)
  — Степанка Тикова
  — Стин Сесиль Хансен
  — Гизелла дель Кармен Абреу
  — Мария Елена Феррейро
  — Тиина Джоанна Салмесвирта
  — Бненедикт Мари Дельмас
  — Майке Шварц (SF Europe 92)
  — Джоанн Элизабет Льюис (World 91, Europe 92)
  — Георгия Дрозу
  — Лиза Мари Мартин
  — Нэрси Марисела Перес Эрнандес (Universe 92)
  — Сьюзан Элизабет Шау
  — Линда Грандия
  — Францис Фунес Падилла
  — Ширли Чьюнг Сует-Линг
  — Торунн Ларусдоттир

  — Комал Санду
  — Мэри Катрин Мур
  — Сарит Афангар
  — Николь Кингетти
  — Томоко Нисики
  — Йеум Джинг-а
  — Кэрол Рединг (Universe & Europe 92)
  — Кэрол Софи Кутахар
  — Мария де лос Ангелес Лопес
  — Робина Уиттакер
  — Кристина Винкой Борха
  — Рита Омвик (Europe 92, World 93)
  — Лизбет дель Кармен Ачурра
  — Джоанн Тимоти Бабиера Аливио
  — Элизабета Ядвига Дзич
  — Даянара Торрес Дельгадо (победительница Universe '93)
  — Дия Натали Айссату
  — Ли Ли Го
  — Саманта Торрес Уолдрон (World 92)
  — Камилла Ингеборг Унсгаард
  — Сандра Анита Штеффен
  — Порнафа Тептиннакорн
  — Бану Нур Дипкин
  — Сандра Ли Аллен
  — Мария Евгения Родригес Ногера

Не участвовали 
  — Сьюзан Алвес да Силва

См. также 
 Мисс Мира 1992
 Мисс Вселенная 1992

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс интернешнл»
 Мисс интернешнл — 1992

Мисс интернешнл
События 19 октября
Октябрь 1992 года
1992 год в Японии
Нагасаки